Maria van Anjou (Angers, 14 oktober 1404 — abdij van Châtelliers, Deux-Sèvres, 29 november 1463) was door haar huwelijk met Karel VII koningin van Frankrijk.

Biografie 
Maria werd geboren als de oudste dochter van hertog Lodewijk II van Anjou en Yolande van Aragón. Ze werd al in 1413 aan haar achterneef Karel uitgehuwelijkt, de oudste zoon van koning Karel VI van Frankrijk en Isabella van Beieren. Het huwelijk werd in 1422 in de stad Bourges voltrokken en zij werd daarmee koningin van Frankrijk.

In afwezigheid van de koning zat Maria van Anjou met enige regelmaat de koninklijke raad voor als regent en ondertekende ze decreten met de titel "luitenant van de koning". Ook ondernam ze verschillende pelgrimages waaronder naar Mont Saint-Michel. Ondanks dat Maria van Anjou veertien kinderen zou krijgen tijdens haar huwelijk met Karel VII was het geen gelukkig huwelijk. De genegenheid van haar echtgenoot ging uit naar Agnès Sorel, een hofdame van Maria van Anjou die in 1444 de officiële minnares van de koning werd. Tot aan haar dood in 1450 zou Agnès Sorel een dominante rol spelen aan het koninklijk hof.

Toen Karel VII in 1461 werd opgevolgd door hun zoon Lodewijk XI werd Maria van Anjou koningin-douairière en werd haar het Kasteel van Amboise geschonken. In de winter van 1462-63 maakte ze een pelgrimsreis naar Santiago de Compostella, hoewel er ook verondersteld wordt dat ze een geheime diplomatieke missie voor haar zoon uitvoerde in Spanje. Ze overleed in 1463 in de abdij van Châtelliers en werd vervolgens naast haar man begraven in de kathedraal van Saint-Denis.

Huwelijk en kinderen 
Maria huwde in 1422 met Karel VII van Frankrijk en zij kreeg de volgende kinderen bij hem:
 Lodewijk XI (1423-1483), koning van Frankrijk
 Jan (1425-1425)
 Radegonde (1425-1445)
 Catharina (1428-1446), gehuwd met Karel de Stoute
 Jacob (1432-1437)
 Yolande (1434-1478), gehuwd met Amadeus IX van Savoye
 Johanna (1435-1482), gehuwd met Jan II van Bourbon
 Filips (1436-1436)
 Margaretha (1437-1438)
 Johanna (1438-1446)
 Maria (1438-1439)
 Magdalena (1443-1495), gehuwd met Gaston van Foix-Viana
 Karel (1446-1472).

Huis Valois-Anjou
Partner van de koning van Frankrijk
Regent
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 15e eeuw